Пливачка трка на 100 метара слободним стилом за мушкарце на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону одржана је 31. јула (квалификације и полуфинале) и 1. августа (финале) на базену центра за водене спортове. Квалификације су пливане у јутарњем, а полуфинална и финална трка у вечерњем термину. За трку је првобитно пријављено укупно 60 такмичара из 54 земље, али је у квалификацијама наступило њих 56.

Током три кола у овој дисциплини нису постављени временски значајнији резултати.

Освајачи медаља

Рекорди 
Пре почетка олимпијских игара у овој дисциплини важили су следећи рекорди:

Учесници 
Укупно 60 пливача из 52 земље учествовало је у овој пливачкој дисиплини. Од тог броја њих 21 је изборило директан пласман испливавши квалификациону норму од 48,82 секунди. Такмичари који су имали време боље од 50,53 (њих 18) су накнадно добили позив за учешће на играма. За ову дисциплину Светска пливачка федерација је доделила и 21 специјалну позивницу.

Квалификације 
Укупно 60 такмичара је подељено у 8 квалификационих група, а пласман у полуфинале обезбедило је 16 такмичара са најбољим резултатима квалификација. Доња граница полуфинала било је време од 48,99. Четири пливача иако у протоколу нису наступила у квалификацијама.

Полуфинала 
Полуфинале 1

Полуфинале 2

Финале

Види још 
 Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.

Референце

Спољашње везе 

 Пливање на ЛОИ 2012. - службена веб страница
 Службени резултати

Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.